Příjmení Wunderlich nese více různých osobností:

 Adalbert Wunderlich mladší (1842–1901) – rakouský politik německé národnosti z Čech
 Fritz Wunderlich (1930–1966) – německý operní pěvec
 Hermann Wunderlich (1899-1981) - architekt a pedagog Německého vysokého učení technického v Praze
 Josef Wunderlich (1728–1793) – měšťan, puškař, jehlář a vynálezce řádkového secího stroje
 Magdalena Wunderlichová (* 1952) – západoněmecká vodní slalomářka a sjezdařka

Externí odkazy